Андре́й Пло́тников: Плотников, Андрей Николаевич (род. 1967) — советский и российский легкоатлет.
 Плотников, Андрей Павлович (1912—1991) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.